Сен-Ремимон — коммуна во Франции, департамент Вогезы
 Сен-Ремимон — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель